2 miejscowości w Polsce: 
 Bądków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Bądków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn

Zobacz też: Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Kolonia Bądków